Panhe kan syfta på följande platser:

Kina 

 Panhe Zhen, socken, Yunnan,

Mexiko 

 Pañhé, ort, Hidalgo, Tecozautla, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar